Die First Division 1991/92 war die 53. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Die beiden letzten Teams stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Die Saison wurde erstmals nach der Drei-Punkte-Regel ausgetragen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1991
Fußballsaison 1991/92